Каліка Геннадій Маркович – (народився 11 березня 1949) – один з першопрохідців в галузі пластичної хірургії в Україні. Спеціалізація – пластична та естетична хірургія. Професійна кваліфікація – лікар вищої категорії. Входить до складу всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних естетичних хірургів (ВАПРЕХ) [1].

Життєпис

Освіта 

 1972 р. закінчив Львівський медичний інститут;
 З 1974 р. спеціалізувався за напрямком «Пластична хірургія» в науково-дослідному інституті пластичної хірургії та косметології у Москві, СРСР;
 Від 1978 р. практикувався за напрямком «Пластична хірургія» на базі Інституту краси у Москві, СРСР;
 З кінця 1970-х років працює разом з доктором Степаном Галушкою як лікар-хірург Львівської косметологічної лікарні на проспекті імені В. Чорновола (колишній проспект 700-річчя Львова) [5] ;
 У 1980-1990 роках проходить стажування у профільних закладах країн Центральної та Західної Європи: Словаччина, Чехія [6] та Німеччина;
 Фактичними вчителями-практиками вважає Савицького В.А. [2], Фрішберга І.А. [3] та Шмельова А.С. [4];

Професійний шлях 

За час хірургічної практики провів тисячі операцій.

Більшість з них становлять корекція носа (ринопластика) та вушних раковин (отопластика), пластика обличчя і шиї (фейсліфтінг), а також молочних залоз (маммопластика), пластика повік (блефаропластика), пластика губ (гейлопластика), пластика підборіддя (ментопластика), пластика живота (абдомінопластика, ліпосакція), пластика малих і великих статевих губ (лабіопластика), підтяжка шкіри після схуднення, а також інші види естетичної та реконструктивної хірургії [7].

Ілюстровані післяопераційні звіти хірурга Геннадія Каліки регулярно з’являються на його профілях у соціальних мережах [8, 9].

Ім’я Геннадія Каліки як фахівця в галузі естетичної хірургії періодично фігурує на сторінках преси [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

Завдяки конкуренції на ринку хірургічних послуг його також згадують в скандальних телевізійних програмах [20, 21, 22] та на сайтах з відгуками [23], де інформація подається іноді неперевірена, або з перекрученням фактів, як у випадку операції з летальними наслідками 2015 року, яку проводив не доктор Каліка, а його молодші колеги [24].

Участь в професійних спілках 
Член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів з 2008 року .

Родина 

Одружений, має доньку.

Публікації 
 Галушка С.И., Калика Г.М. Применение аллогенной подошвенной жировой ткани при гипоплазии молочных желез. Всесоюзная конференция «Актуальные вопросы пластической хирургии молочной железы». – Москва, 1990. – С. 23-24
 Каліка Г.М., Воробець О.Р. Ускладнення, які виникають при ендопротезуванні сіліконовими протезами і причини їх виникнення. Збірник тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання естетичної та реконструктивної хірургії молочної залози». – Київ, 2004. – С. 47-51

Посилання

 Всеукраїнська асоціація пластичних реконструктивних і естетичних хірургів: Каліка Геннадій Маркович (https://uapras.org/ua/members/kalika-gennadiy-markovich )
 Савицкий, В.А. Нейрофиброматоз Реклингаузена. (Клиника, диагностика и хирург. лечение)/В.А. Савицкий, А.Н. Черепанов . – М. : Медицина, 1972 . – 251 с.
 Фришберг И. А. Косметические операции на лице. – М.: Медицина, 1984. – 208 с.
 Шмелев A.C. Коррекция концевого отдела носа методом перемещения лоскутов и больших крыльных хрящей. Автореф. дис. канд. мед. наук / A.C. Шмелев. М., 1973. 25 с.
 Пластична хірургія на Чорновола: «Каліка Геннадій Маркович» (http://www.cosmetic.lviv.ua/каліка-генадій-маркович/ )
 Буриан Ф. Атлас пластической хирургии. – Прага-Москва, 1967
Офіційна онлайн сторінка  
Профіль в мережі Facebook 
Профіль в мережі Instagram
 WestNews: «Доктор Геннадій Каліка: жива тканина – то не камінь і не глина» (https://westnews.info/news/doktor-gennadii-kalika-zhiva-tkanina-to-ne-kamin-i-ne-glina.html )
 Львівський портал: «Геннадій Каліка: Найчастіше незадоволені носами» (https://portal.lviv.ua/uncategorized/2004/03/15/113144 )
 Газета по-українськи «Груди як надуті кульки стирчать, а клієнтка щаслива» (https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_quotgrudi-yak-naduti-kulki-stirchat-a-kliyentka-schaslivaquot/333828 )
 Високий Замок: «З лиця воду... пити?» (https://wz.lviv.ua/article/124712-z-lytsia-vodu-pyty )
 Крючкова Е. Здоровье с красотою неразлучны // Интервью. Март-апрель 2013, С. – 38
 Геннадий Маркович Калика // Интервью. Август-сентябрь 2013, С. – 42
 Короткошейко Е. Грудь колесом // Womens Only. Май 2012, С. – 16-17
 Лука М. Геннадій Каліка: «Хірург повинен на перше місце ставити результат» // РІА Україна, Вересень 2018, С. – 32-33
 Межва Л. «В інституті казали: поміняй прізвище, бо до лікаря Каліки пацієнти не підуть» // Країна, 23 жовтня 2009, С. – 49
 Межва Л. «Груди як надуті кульки стирчать, а клієнтка щаслива» // Країна, 2 квітня 2010, С. – 44-45
 НТН. Правда життя: «Каліка Генадій Маркович Пластична Хірургія ЖАХИ» (https://getlink.pro/v/C6z_grWZhFo )
 ICTV. Інсайдер: «Каліка Генадій Маркович!!!!Обережно, пластична хірургія! Вбивча пластика» (https://getlink.pro/v/qt52OJHTNfY )
 СТБ. Вікна: «Каліка Генадій Маркович Пластична Хірургія» (https://getlink.pro/v/ygQBU4bhG0U )
 Малеча. Форум: «Пластична хірургія – примха чи необхідність?» (https://www.malecha.org.ua/forum/index.php?showtopic=3149&st=40 )
 Варіанти: «Вбивча краса» (https://varianty.lviv.ua/29202-vbyvcha-krasa )
 Офіційний сайт plastic.lviv.ua 

Пластичні хірурги
Українські хірурги